Ранчо Трес Ерманос има више значења:

 Ранчо Трес Ерманос (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Трес Ерманос (Сан Франсиско де Борха), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Трес Ерманос (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Трес Ерманос (Тлалпан), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Ранчо Трес Ерманос (Запотлан ел Гранде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Трес Ерманос (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Трес Ерманос (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Трес Ерманос (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Трес Ерманос (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Трес Ерманос (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Трес Ерманос (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ранчо Трес Ерманос (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ранчо Трес Ерманос (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику